Beng kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Kelurahan Beng, administrativ by, Provinsi Bali,

Laos 

 Muang Bèng, distrikt, Udomxai, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar